Oligoradiata entis är en djurart som tillhör fylumet pilmaskar, och som beskrevs av Kasatkina och Marguérite Sergeev 2004. Oligoradiata entis ingår i släktet Oligoradiata och familjen Sagittidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Pilmaskar
entis